Rohrschneider ist der Familienname folgender Personen:

 Kai Rohrschneider (* 1964), Generalleutnant der Bundeswehr
 Lutz Rohrschneider, deutscher Chemiker
 Michael Rohrschneider (* 1966), deutscher Historiker
 Peter Rohrschneider (* 1946), deutscher Fußballspieler, -trainer und Bankräuber
 Robert Rohrschneider (* 1959), deutsch-amerikanischer Politikwissenschaftler
 Uta Rohrschneider (* 1963), deutsche Sachbuchautorin und Managementberaterin
 Wilhelm Rohrschneider (1895–1966), deutscher Mediziner

Siehe auch:
 Rohrabschneider